

Блаунтсвілл — місто, штат Алабама
 Блаунтсвілл — місто, штат Індіана